Jazzschule steht für
Jazzschule Bern
Jazzschule Luzern